Masaryktown může být:

 Masaryktown (Toronto) – středisko české emigrace v Kanadě na okraji Toronta
 Masaryktown (Florida) – malé městečko na poloostrově Florida